Le tournoi masculin de curling aux Jeux olympiques d'hiver de 2022 se tient à Pékin, en Chine, du 9 au  dans le Centre national de natation de Pékin. Il s'agit de la huitième édition de ce tournoi depuis son apparition en 1924 et son retour au sein du programme olympique lors des Jeux de 1998 ayant eu lieu à Nagano.

Préparation de l'événement

Calendrier

Équipes qualifiées

Compétition

Premier tour 

 Qualifié pour la phase finale

, mercredi 9 février 2022, à 20h05

, jeudi 10 février 2022, à 14h05

, vendredi 11 février 2022, à 09h05

, vendredi 11 février 2022, à 20h05

, samedi 12 février 2022, à 14h05

, dimanche 13 février 2022, à 09h05

, dimanche 13 février 2022, à 20h05

, lundi 14 février 2022, à 14h05

, mardi 15 février 2022, à 09h05

, mardi 15 février 2022, à 20h05

, mercredi 16 février 2022, à 14h05

, jeudi 17 février 2022, à 09h05

Phase finale

Demi-finales

Match pour la médaille de bronze 
Le match pour la médaille de bronze se déroule le  à .

Finale 
La finale se déroule le  à .

Notes et références

Notes

Références

Feuilles de session

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi féminin
 Tournoi de double mixte

Liens externes 
 Le site officiel du Comité international olympique

Hommes